Verdrag van Granada (1491): Het koninkrijk Granada geeft zich over aan Spanje
 Verdrag van Granada (1500): Spanje en Frankrijk verdelen het koninkrijk Napels